Майкл Энтони Пенья (; род. 13 января 1976, Чикаго) — американский актёр. Снялся в таких известных фильмах и сериалах как «Столкновение» (2004), «Башни-близнецы» (2006), «Стрелок» (2007), «Типа крутой охранник» (2009), «Успеть за 30 минут» (2011), «Как украсть небоскрёб» (2011), «Патруль» (2012), «Охотники на гангстеров» (2013), «Ярость» (2014), «Человек-муравей» (2015), «Человек-муравей и Оса» (2018), «Нарко: Мексика» (2018).

Ранние годы 
Майкл родился в Чикаго, штат Иллинойс (США). Его отец работал на заводе, а мать была социальным работником. Его родители были иммигрантами из Мексики.

Карьера 
Хотя Майкл снимался регулярно с 1994 года (в основном в независимых фильмах), но прорыв в его карьере произошел в 2004 году когда он снялся в фильмах «Малышка на миллион» и «Столкновение», которые выиграли «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Майкл получил внимание кинокритиков за его особенно эмоциональную роль в фильме «Столкновение». В следующем году он снялся в сериале «Щит», который получил «Золотой глобус». В 2006 году он снялся в фильме Оливера Стоуна «Башни-близнецы», основанном на событиях 11 сентября 2001 года. Он также имел небольшую роль в фильме «Вавилон», который номинировался на Оскар и Золотой глобус. Таким образом Пенья снялся в трех фильмах подряд которые были номинированы на «Оскар». В 2007 году он сыграл начинающего агента ФБР Ника Мемфиса вместе с Марком Уолбергом в фильме «Стрелок».

В 2006 году Майкл снялся в фильме «Забастовка» в роли Сала Кастро, реального американо-мексиканского учителя средней школы, который сподвигает группу студентов «East Los Angeles, California» бороться за права.

В 2009 году он снялся в роли охранника торгового центра в фильме «Типа крутой охранник».

В 2012 году он вместе с Джейком Джилленхолом снялся в главной роли в фильме «Патруль». В этом же году начались съёмки биографического фильма «Сесар Чавес», где он сыграл главную роль национального героя США Сесара Чавеса.

Личная жизнь 
Пенья женат на Бри Шаффер, в сентябре 2008 года у них родился сын, которого назвали Романом.

Практикует саентологию с 2000 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Q&A Sessions: Michael Peña 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино